El término Alos puede referirse a:

Alós de Isil, entidad de población de Alto Aneu, situada en la comarca catalana de Pallars Sobirá, España;
Alos, comuna francesa situada en el departamento de Tarn;
Alos, comuna francesa situada en el departamento de Ariège;
ALOS, Advanced Land Observation Satellite, un satélite de observación japonés;
Alos, barrio  de Alaminos, provincia de Pangasinán (Filipinas).